Stars and Stripes:
 Stars and Stripes – USA:s flagga
 Stars and Stripes Forever –  marsch av John Philip Sousa
 Stars and Stripes (tidning) – veckoblad med fokus på USA:s väpnade styrkor
Stars and Stripes (EP) – en EP av reggaebandet Soldiers of Jah Army från 2008
Stars and Stripes (America's Cup 2003) – utmanare i America's Cup 2003